Dreaming of You kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Dreaming of You (album), een studioalbum van Selena
Dreaming of You (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk